Literatura:
 Dead End (obra de teatre), obra teatral de 1935 escrita pel dramaturg Sidney Kingsley.
 Cinema:
 Dead End (títol en català: Punt mort), pel·lícula estatunidenca de 1937 de drama criminal dirigida per William Wyler, basada en l'obra de Kingsley.
 Dead End (pel·lícula de 1998), pel·lícula estatunidenca policíaca dirigida per Douglas Jackson i protagonitzada per Eric Roberts.
 Dead End (pel·lícula de 2003), pel·lícula francesa de terror dirigida per Jean-Baptiste Andrea.
 Música:
 Dead End (banda), grup japonès de heavy metal/rock dur format a Tòquio el 1984.